MCSA steht für:
 Methodist Church of Southern Africa
 Microsoft Certified Systems Administrator, ehemalige IT-Zertifizierung
 Microsoft Certified Solutions Associate, IT-Zertifizierung
 Moscow, Camden and San Augustine Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Mountain Club of South Africa, größter und ältester südafrikanischer Bergsteigerverein

MCSA